est un mot japonais qui signifie tournesol et qui est utilisé comme patronyme ainsi que dans d'autres situations.

Divertissement 
  est le dix-septième single de SPEED ;
  est une compagnie de théâtre japonaise ;
  est un anime japonais de 2006 en 13 épisodes de 25 minutes ;
 Masae Ōtani, chanteuse japonaise aussi connue comme Himawari.

Manga 
 Prénom de la fille de Naruto et Hinata, sœur de Boruto.

Sciences 
 Les satellites Himawari forment une série de satellites météorologiques développés pour couvrir les besoins de l'Agence météorologique du Japon (JMA) :
 les cinq premiers étaient connus comme la série GMS ;
 les deux suivants étaient connus comme Multi-Functional Transport Satellite ;
 les plus récents sont les Himawari 8 et 9.
 (17657) Himawari est un astéroïde de la ceinture principale de la famille de Hungaria.